

Будно — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Будно — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства